Griffith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Griffith House (Kalifornien), ID-Nr. 78000733
 Griffith House (Kentucky), ID-Nr. 79003545
 Griffith House (Maryland), ID-Nr. 78001465